Пьер Ами́н Жмайе́ль (; 17 августа 1972 — 21 ноября 2006) — политический деятель Ливана. Принадлежит к известному христианскому роду Жмайель. Лидер партии фалангистов. Сын бывшего президента страны Амина Жмайеля.

Биография 
Пьер Амин Жмайель — сын Амина Жмайеля, внук Пьера Жмайеля — родился 23 сентября 1972 года в Бикфайя (Ливан). В Лионе, где жила известная в политических кругах семья, Пьер воспитывался несколькими гувернантками. Затем он учился в элитном колледже. После получения среднего образования поступил в политехнический университет на факультет международных отношений. После окончания элитного учебного заведения Пьер, несмотря на свою титулованность, прошёл военную службу в Ливане.

В период гражданской войны семья Жмайелей находилась за пределами Ливана. Но в 1982 году часть семьи вернулась в Ливан. В этот период отец Пьера Амин вступил в должность президента. Он занял высший государственный пост вслед за братом — Баширом Жмайелем, погибшим в результате теракта в 1982 году. В 1988 году отец Пьера Амин Жмайель в связи с угрозой его жизни со стороны ряда правохристианских кругов в Ливане был вынужден скрыться опять во Франции, откуда вернулся только в начале XXI века.

Вернувшись в Ливан, поступил на работу в юридическую фирму своего отца. В 1996 году Пьер занял место министра обороны, однако в 2000 году это кресло перешло представителю суннитских кругов. В 2000 году Пьер Жмайель основал свой бизнес во Франции — это был ресторан французской кухни. В 2002 году стал министром труда и социальной политики, а уже в 2004 году занял место министра промышленности.

Семья 
Пьер Жмайель был женат на христианке из знатного ливанского рода. Супругу зовут Полин Жмайель, от этого брака у пары двое сыновей: Мартин и Анри.

Убийство 
После убийства экс-премьер-министра Ливана Рафика Харири страну охватила череда политических убийств. Жертвой одного из таких убийств стал молодой Пьер Жмайель. 21 ноября министр спешил домой в родовое поместье Бикфайя, расположенное в нескольких десятках километров от Бейрута. На одном из перекрестков серебристый седан «Kia», в котором ехал Жмайель, ждала засада. Из автомобилей выскочили несколько человек. Один из них подошел вплотную к машине министра и прямо через стекло открыл огонь на оживленной автостраде в бейрутском пригороде Син-эль-Филь. После этого нападавшие спокойно уехали. Ливанская полиция продолжает поиски «Range Rover» и «Honda MRV», которые, по словам свидетелей, принимали участие в нападении. Министра и двух его телохранителей доставили в бейрутскую больницу Святого Иосифа. Жмайель и один из его охранников умерли там через несколько часов.

Реакция мирового сообщества 
 США
«Мы считаем это актом терроризма. Мы также считаем это актом запугивания против коалиции, сформированной 14 марта», — заявил журналистам в Вашингтоне заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Николас Бернс.

 Россия
Россия осудила убийство в Ливане министра промышленности Пьера Жмайеля. «Осуждаем это убийство и выражаем сожаление, что внутренняя ситуация в Ливане никак не может войти в мирное русло», — заявил РИА «Новости» официальный представитель МИД РФ Михаил Камынин. По его словам, в Москве исходят из того, что «такого рода действия лишь отдаляют момент стабилизации внутриполитической обстановки в стране».

 Великобритания
Министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккетт заявила, что эта акция, которая «направлена против интересов любого человека на Ближнем Востоке», еще более осложнит ситуацию в Ливане. «Совершенно очевидно, что мы это осуждаем, что это вызвало у нас тревогу, — сказала Беккетт на совместной пресс-конференции с находящейся здесь с визитом министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни. — В Ливане и без того хватает проблем».

 Франция
Президент Франции потребовал, чтобы преступники были «задержаны и наказаны». А министр иностранных дел Филипп Дуст-Блази, отвечая на вопросы депутатов Национального собрания Франции, назвал это убийство «новой попыткой дестабилизации ситуации в Ливане».

Характеризуя положение в стране, глава МИД Франции отметил наличие «двух угроз». «Прежде всего это — непрекращающиеся полеты израильской авиации, которые нарушают суверенитет Ливана», — сказал он. «Это также нарушение эмбарго на поставки оружия для „Хезбаллах“», — отметил глава французского МИД.

См. также 
 Сами Жмайель
 Надим Жмайель

Ссылки 
 Who killed Lebanon’s Minister?, Ya Libnan, 21 November 2006
 Lebanon mourns its fallen minister, Ya Libnan, 22 November 2006

Пьер Амин
Дети президентов Ливана
Националисты Ливана
Застреленные в Ливане
Убитые политики Ливана